Formula Atlantic sezona 1983 je prvenstvo Formule Atlantic, ki je potekalo med 17. aprilom in 11. septembrom 1983.

Koledar dirk

Rezultati

Dirkači

1983 v športu
1983